Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka Białystok-Grodno-Wilno – piesza pielgrzymka z Białegostoku i Grodna do Ostrej Bramy w Wilnie. Trasa pielgrzymki liczy 288 km i jest podzielona na 9 etapów. Pielgrzymka rusza z Białegostoku 16 sierpnia, 19 sierpnia dołącza grupa w Grodnie, wejście ma miejsce 24 sierpnia. Pielgrzymka jest corocznie organizowana od 1993 roku.

W 2010 z Białegostoku wyruszyło ok. 240 osób, w Grodnie co roku dołącza grupa złożona głównie z miejscowych Polaków (zazwyczaj 50-70 osób).

Trasa 
W 2010 trasa z Białegostoku liczyła 288 km i była podzielona na 9 etapów, przebieg przedstawia poniższa tabela:

Zobacz też 
 Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
 Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona pielgrzymki [data dostępu: 2011-03-12]

Archidiecezja białostocka
Pielgrzymki